Алексе́й Серге́евич Семёнов:
 Семёнов, Алексей Сергеевич (род. 1950) — российский и советский органист, клавесинист, педагог.
 Семёнов, Алексей Сергеевич (род. 1982) — украинский легкоатлет, метатель диска.